Jordgyl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Jordgylet (Asarums socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun, 
Jordgylet (Kyrkhults socken, Blekinge), sjö i Olofströms kommun,

Se även
Lilla Jordgölen, sjö i Boxholms kommun, 
Stora Jordgölen, sjö i Boxholms kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn